Caldo de cana
Garapa (filme)
Apuleia leiocarpa

Desambiguação